Ближний — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области России. Входит в состав сельского поселения Александрово-Гайское муниципальное образование.

История 
Образован в 2002 г. постановлением Саратовской областной думы № 3-74 от 13.11.2002 г.

Население

Примечания 

Населённые пункты Александрово-Гайского района